Frassinetti ist der Familienname folgender Personen:

 Giuseppe Frassinetti (1804–1868), italienischer Theologe und Priester 

 Paula Frassinetti (Paola Frassinetti; 1809–1882), italienische Ordensschwester